El término isla San Francisco o isla de San Francisco pueden hacer referencia:

Geografía 
  a la isla San Francisco, en el océano Pacífico, en el estado de Baja California Sur, en México;
  a la isla San Francisco, en el río Paraguay, en Paraguay;
  a la isla San Francisco, en el río Valdivia, en Chile;
  a la isla Wake, antes isla de San Francisco, en los Estados Unidos.